Keyßner ist der Familienname folgender Personen:

Johann Theodor Keyßner (zwischen 1708 und 1712–1781), deutscher Komponist, Violinist und Kapellmeister.
Karl Keyßner (1906–1978), deutscher Klassischer Philologe
Theodor Gottlieb Carl Keyßner (1757–1837), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Thomas Keyßner (* 1956), deutscher Jurist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Werner Keyßner (1903–1969), deutscher Politiker (NSDAP/FDP)